Beano steht für:

 Beano (Nahrungsergänzungsmittel), Nahrungsergänzungsmittel auf Enzymbasis
 The Beano, britische Comiczeitschrift

Siehe auch:
 Bingo